100 богатейших бизнесменов России (2008) — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes в майском выпуске 2008 года. Список является оценочным и составляется на основе методики, разработанной в США.
В рейтинг включены только те граждане России, кто заработал основную часть капитала частным порядком, не будучи госслужащим.

Все представленные люди в списке обладают более чем миллиардным состоянием. Совокупное состояние, обладаемое участниками списка, составляет 522 миллиарда долларов.

Список Forbes

Ссылки 
100 богатейших бизнесменов России

Россия2008

Россия